Леон Вучко (; род. 9 января 1995, Загреб)  — хорватский гандболист, выступающий за словацкий клуб ГК Татран Прешов.

Карьера

Клубная
Леон Вучко начинал профессиональную карьеру в хорватском клубе ГК Осигураньи из Загреба. В 2014 году Вучко перешёл в ГК Дубрава. В 2015 году Леон Вучко перешёл в ГК Вараздин 1930. В 2016 году Вучко перешёл в словацкий клуб ГК Татран Прешов.

Сборная 
Леон Вучко выступает за молодёжную сборную Хорватии. Выступал на молодёжном чемпионате Европы 2014

Награды 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Мира: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Хорватии: 2016

Статистика 
Статистика Леона Вучка в сезоне 2018/19 указано на 11.6.2019

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2016-17/player/549624/Leon+Vucko
 http://tatranpresov.sk/hrac/leon-vucko

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Хорватии
Игроки ГК «Татран Прешов»